Покрвеник може бити:

Покрвеник (Рашка), насељено место у општини Рашка, Србија,
Покрвеник (Тутин), насељено место у општини Тутин, Србија,
Покрвеник (Ресен), насељено место у општини Ресан, Северна Македонија.